Aboubacar Sawadogo (1989) – calciatore burkinabé
 Adama Sawadogo (1990) – calciatore burkinabé
 Bienvenu Sawadogo (1995) – ostacolista, velocista, triplista e lunghista burkinabé
 Souleymane Sawadogo (1995) – calciatore burkinabè
 Yacouba Sawadogo (1946) – agricoltore burkinabé